Танга може бити:

 Танга, одевни предмет, врста доњег веша

или

 Танга (град), град у Танзанији на обали Индијског океана
 Танга (регион), административни регион у Танзанији